Глядень — название населённых пунктов в России:

 Глядень — село в Благовещенском районе Алтайского края.
 Глядень — посёлок в Назаровском районе Красноярского края.
 Глядень — село в Назаровском районе Красноярского края.
 Глядень — деревня в Мошковском районе Новосибирской области.

Другое 
 Глядень — хорошо заметный ориентир на берегу моря, расположенный около выхода из залива или устья реки для указания безопасного фарватера.

См. также 
 Глядень-2
 Глядень-3
 Глядень-4
Гляден